Termenul „Karakorum” se poate referi la:
Karakorum munți înalți din Asia Centrală
Karakorum (oraș), oraș în Mongolia, fostă capitală a Imperiului Mongol